de Franse ingenieur Pierre Bézier
 de door hem uitgevonden bézierkrommen
 de Franse stad Béziers